OL peut faire référence à :
 Olympique lyonnais, un club de football de Lyon ;
 Olympique lyonnais (féminines), sa section féminine ;
 Olympique lillois, un club omnisports français de Lille ;
 Office lady, une expression japonaise liée aux femmes salariées ;
 Liban, selon le Code OACI des aéroports ;
  <ol> : la balise html désignant une liste ordonnée ;
 Overledger, système d'exploitation de blockchain;
 en chimie, le suffixe -ol désigne les alcools.

Notes 

Code